Franco Marini (1933-2021) – sindacalista e politico italiano
 Franco Marini (1935-2014) – regista, attore e sceneggiatore italiano
 Franco Marini (1940) – calciatore ed allenatore di calcio italiano